Епархия Марианхилла () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Марианхилл, ЮАР. Епархия Марианхилла входит в митрополию Дурбана.

История 
10 сентября 1921 года Святой Престол учредил апостольский викариат Марианхилла, выделив его из апостольской префектуры Дурбана (сегодня — Архиепархия Дурбана).

30 марта 1930 года апостольский викариат Марианхилла передал часть своей территории для возведения апостольской префектуры Умтаты (сегодня — Епархия Умтаты).

8 апреля 1935 года апостольский викариат Марианхилла передал часть своей территории для возведения апостольской префектуры Кокстада (сегодня — Епархия Кокстада).

11 января 1951 года Римский папа Пий XII издал буллу «Suprema Nobis», которой преобразовал апостольский викариат Марианхилла в епархию.

21 февраля 1907 года апостольский викариат Марианхилла передал часть своей территории для возведения епархий Умзимкулу.

Особую роль в истории епархии сыграли священники из монашеской конгрегации «Миссионеры из Марианхилла».

Ординарии епархии 
 епископ Michael Adalbero Fleischer MHM (1922—1950); 
 епископ Alphonse Streit (1950—1970); 
 епископ Martin Elmar Schmid CMM (1970—1980); 
 епископ Paul Themba Mngoma (1981—2005); 
 епископ Pius Mlungisi Dlungwana (2006 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 958, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Suprema Nobis, AAS 43 (1951), стр. 257

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Южно-Африканской Республики